Пьяная трава:

Народное название некоторых травянистых растений, содержащих в своём составе вещества, способные оказывать нейротоксичное воздействие на нервную систему человека или животных.
 
Например:
 Подбел
 Термопсис ланцетный
 Льнянка обыкновенная
и некоторыe другие.